Justitiepalats kan syfta på:

 Justitiepalatset i Bryssel – den viktigaste rättsbyggnaden i Belgien (franska:  Palais de Justice)
 Justitiepalatset i Paris – en byggnad i Paris (franska: Palais de Justice)
Justitiepalatset, Rijeka – ett palats i Rijeka i Kroatien (kroatiska: Sudbena palača)
 Justitiepalatset i München – en domstolsbyggnad i München i Tyskland
 Justitiepalatset i Nürnberg – en domstolsbyggnad i Nürnberg i Tyskland
 Justitiepalatset i Wien – en domstolsbyggnad i Wien i Österrike